Assandri ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Assandri (1815–nach 1847), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Virginio Assandri (1902–11967), italienischer Opernsänger (Tenor)